A mo vagy MO jelentheti a következőket:

 mo, a molibdén vegyjele
 mo, japán kana
 mo, a moldáv nyelv ISO 639-1-kódja
 Mo, koreai vezetéknév
 Mo, kínai vezetéknév
 MO, Missouri postai rövidítése
 .mo, Makaó internetes legfelső szintű tartomány kódja
 Mo, a csuangok természeti vallása
 MØ, dán énekesnő